Республика Бурунди на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 9 спортсменами в 3 видах спорта. Знаменосцем сборной Бурунди на церемонии открытия Игр стал легкоатлет Оливье Ирабарута, а на церемонии закрытия — пловец Билли-Скотт Иракос, занявший 66-е место на дистанции 50 метров вольным стилем. По итогам соревнований на счету бурундийских спортсменов была одна серебряная медаль, что позволило сборной Бурунди занять 69-е место в неофициальном медальном зачёте. Её завоевала легкоатлетка Франсина Нийонсаба, ставшая второй в беге на 800 метров. Это лишь вторая медаль в истории Бурунди. Обладателем первой стал Венусте Нийонгабо, выигравший золото в беге на 5000 метров на Играх 1996 года.

Медали

Состав сборной 

  Дзюдо
 Антуанет Гасонго

  Лёгкая атлетика
 Антуан Гакеме
 Оливье Ирабарута
 Абрахам Нийонкуру
 Пьерр-Селестин Нихоримбере
 Франсина Нийонсаба
 Диана Нукури

  Плавание
 Билли-Скотт Иракос
 Элси Увамахоро

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Женщины
 '''Беговые дисциплины

Ссылки 
 Сборная Бурунди  на сайте sports-reference.com 
 Бурунди на сайте МОК

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2010-е годы в Бурунди